2017 YE5 — астероид, пересекающий орбиты Земли и Марса. Из-за высокого эксцентриситета орбиты (0,71) может сближаться с Юпитером на 0,42 а. е. и с Венерой на 0,09 а. е. Относится к группе аполлонов.

Является двойным астероидом, состоящим из двух приблизительно равных небесных тел размером 900 м, которые вращаются вокруг общего центра масс с периодом 22 часа.

Был открыт в 2017 году, во время сближения с Землёй 21 июня 2018 года наблюдался системой радителескопов NASA  обсерватории Голдстоун, 25 июня — обсерваториями Аресибо и Грин-Бэнк.

Сближения 
Сближение с Землёй произошло 21 июня 2018 года в 20:53 UTC, расстояние — 5,964 млн км (15,5 расстояния до Луны), относительная скорость 15,473 км/c ( км/ч).

Примечания

Ссылки 
 JPL Small-Body Database Browser - 2017 YE5

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Двойные астероиды